Pouilly (Moselle)
Pouilly (Oise)
ook:
Pouilly-en-Auxois,  Côte-d'Or
Pouilly-le-Monial,  Rhône 
Pouilly-lès-Feurs,  Loire 
Pouilly-les-Nonains,  Loire 
Pouilly-sous-Charlieu,  Loire 
Pouilly-sur-Loire,  Nièvre 
Pouilly-sur-Meuse,  Meuse 
Pouilly-sur-Saône,  Côte-d'Or
Pouilly-sur-Serre, Aisne 
Pouilly-sur-Vingeanne,  Côte-d'Or